Dugo Polje est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Dugo Polje, un village situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Dugo Polje, un village situé dans la municipalité de Modriča et dans la République serbe de Bosnie ;
 Dugo Polje, un village situé dans la municipalité de Srbac et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
 Dugo Polje, un village situé dans la municipalité de Sokobanja, district de Zaječar.

Voir aussi 
 Dugopolje